Евге́ний Миха́йлович Стрелко́в (; Тавда, Свердловская область, РСФСР, СССР) — российский поэт, эссеист, редактор, графический дизайнер, современный художник, художник лэнд-арта, куратор.

Главный редактор литературно-художественного альманаха «Дирижабль».

Биография 
Родился 16 августа 1963 года в городе Тавде Свердловской области. В 1985 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета. После окончания университета работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (НИРФИ). В свободное время рисовал. В 1990 году покинул институт и занялся графическим дизайном, литературой и, позже, современным искусством.

С 1993 года начал выставляться в Москве и Санкт-Петербурге. В 1997 году впервые занялся лэнд-артом и книгами художника. В 1999 году выступил куратором выставки книги художника «Истории художников с Востока» в Праге. В 2000 году организовал лэнд-арт-фестиваль «Пойма времени». После месячной стажировки в 2000 году в Германии создал книги «Rhein Collection» и «Rhein-Oka Membrane». В 2001 году вместе с Игорем Сорокиным создал паблик-арт проект «След сада». В 2002 году на фестивале «Современное искусство в традиционном музее» в Санкт-Петербурге осуществил медиа-арт проект «Техногенез: хромофаза». В 2004 году создал книгу художника «Поворот рек» и медиа-проект «Сирены». В том же году прошли ретроспектива во французском городе Ди, выставки в Лондоне, Сургуте и Ижевске. С этого времени начал активно заниматься медиа-артом. Несколько работ 2000-х годов («waterБюст», «Сумма речи», Сиреноскоп", «Дельта», «Мамонт-эффект») стали участниками фестивалей и выставок во Франции, Германии, Англии и России (в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Саратове, Тольятти, Ярославле).
Евгений Стрелков является постоянным спикером лектория парка науки ННГУ Лобачевский Lab.

Один из участников группового проекта Город как субъективность художника (2018—2020).

Главный редактор литературно-художественного альманаха «Дирижабль». Публиковался в журналах Messive (Париж), IF (Марсель), «Волга» (Саратов).

Арт-директор дизайн-студии «Дирижабль».

Живёт в Нижнем Новгороде.

Награды и премии 
 2001 — Приз Ассоциации «Открытый музей» и поездка на музейный фестиваль в Дубровник (за паблик-арт проект «След сада», совместно с Игорем Сорокиным).
 Дважды призёр Красноярской музейной биеннале.

Выставки

Персональные выставки 
 2012 — «Локация. Евгений Стрелков & "Дирижабль"», в рамках XI международного научно-практического семинара по аудиовизуальной антропологии «Адаптация народной традиции к современным условиям: другая жизнь» (с участием Игоря Колесова, Дмитрия Хазана, Алексея Циберева, Игоря Сорокина, Андрея Суздалева), Институт Наследия, Москва, 24—28 сентября.

Групповые выставки

Куратор 
 2000 — лэнд-арт фестиваль «Пойма времени».

Евгений Стрелков в литературе

Посвящения 
Евгению Стрелкову посвящено стихотворение Дмитрия Замятина «Нижний Новгород».

Библиография 
 Погарский М., Лукин В. Ф. Энциклопедия Книги художника. М. — 2022. цв. ил. — 296 с. ISBN 978-5-9906919-7-1
 Город как субъективность художника. Групповой проект в формате книги художника/ Каталог рус-англ. Авторы статей: Парыгин А. Б., Марков Т. А., Климова Е. Д., Боровский А. Д., Северюхин Д. Я., Григорьянц Е. И., Благодатов Н. И. — СПб: Изд. Т. Маркова. 2020. — 128 с.: цв. ил. ISBN 978-5-906281-32-6

Публикации Евгения Стрелкова

Книги художника 
 Воздушная Арктика (1997)
 Письмо для Неба (1998)
 Атлас дыма (1999)
 Английский Пассажир (1999)
 Каталог проекций (1999)
 Каллиграфия времени (1999)

Поэтические книги 
 Стрелков Евгений. Радиопары. — Нижний Новгород, 2007. — 16 с.
 Стрелков Евгений. Молекулы. — Нижний Новгород, 2009. — 16 с.
 Стрелков Евгений. Воздушная Арктика. — Нижний Новгород, 2009. — 16 с.

Отдельные публикации

Интервью 
 Змеева Екатерина. Евгений Стрелков — художник, дизайнер, издатель, литератор, музыкант, 44 года, Нижний Новгород // Элитный квартал. — 2007.

О Евгении Стрелкове 
 Глубоков Борис. Президент Стрелков и «Платформа» // Земское обозрение. — № 31. — 2004.
 Баталина Юлия. Новое прочтение // Новый компаньон. — 2006.
 Кузнецова Ирина. Выдры, book-art и театр станут темами пятой «Печакучи» // Время. — 2011. — 28 января.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Евгений Стрелков на сайте «Лица русского литературы»
 Евгений Стрелков на сайте pro arte
 Официальный сайт дизайн-студии «Дирижабль»
 Портативный памятник Попову

Эссеисты России
Эссеисты по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Поэты России
Писатели Нижнего Новгорода
Поэты Нижнего Новгорода
Главные редакторы России
Редакторы России
Художники России
Художники Нижнего Новгорода
Современные художники России
Художники ленд-арта России
Кураторы-искусствоведы России
Сотрудники Научно-исследовательского радиофизического института
Лауреаты Государственной премии «Инновация»